Пошман — фамилия.

Известные носители:
 Пошман, Антон Петрович (1758—1829) — писатель, член Вольно-экономического общества.
 Пошман, Семён Антонович (1788—1847) — директор Императорского училища правоведения.
  — немецкая писательница и поэтесса.